Aleksandra Kluś (ur. 31 lipca 1986 w Zakopanem) – polska narciarka alpejska.

Reprezentantka klubu AZS Zakopane. Zadebiutowała w Pucharze Świata w Zagrzebiu 5 stycznia 2006 w slalomie, nie kwalifikując się do drugiego przejazdu. Reprezentantka Polski w mistrzostwach świata w Åre (2007) i Val d’Isère (2009).

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uniwersjada

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Aleksandra Kluś na stronie FIS

Polscy narciarze alpejscy na igrzyskach olimpijskich
Urodzeni w 1986
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Zakopanem